Grand Prix Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1962 – piąta eliminacja mistrzostw Wschodnioniemieckiej Formuły Junior w sezonie 1962. Zwycięzcą zawodów został David Riley.

Lista startowa

Kwalifikacje

Wyniki

Najszybsze okrążenie

Przypisy 

1962
1962 w Niemczech
1962 w sportach motorowych